Малоникольск — название населённых пунктов в России:
 Малоникольск — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Малоникольск — деревня в Советском районе Республики Марий Эл.